Santana (grup), grup musical de música rock liderat pel guitarrista Carlos Santana
 Toponímia:
 Feira de Santana, ciutat de l'estat brasiler de Bahia
 Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil
 Santana (Madeira), municipi de Madeira, Portugal
 Santana (Amapá), municipi al sud-est de l'estat brasiler d'Amapá 
 Biografies:
 Manuel Santana, tennista espanyol
 Carlos Santana, músic i guitarrista mexicà
 Jonathan Santana, jugador de futbol aregentinoparaguaià
 Cléber Santana Loureiro, jugador de futbol brasiler